Black Rain (br: Chuva Negra) é um filme estadunidense de 1989, co-escrito por Craig Bolotin e Warren Lewis dirigido por Ridley Scott. A história centra-se em dois policiais de Nova York que prendem um membro da Yakuza e devem escoltá-lo de volta para o Japão. Uma vez lá, ele escapa, e os dois policiais encontram-se cada vez mais entrando no submundo japonês.

Sinopse
Os policias de Nova York, Nick (Michael Douglas) e Charlie (Andy Garcia), tem a missão de escoltar um assassino membro da máfia japonesa Yakuza de volta ao seu país natal, o Japão, Masahiro (Ken Takakura), chegando lá, no aeroporto de Osaka, o prisioneiro escapa. Os policiais americanos tentam então trabalhar com relutantes policiais japoneses para tentar recapturá-lo, logo eles se vêem perdidos no Japão, o que conduz os dois americanos ao submundo exótico de Osaka e direto para o centro de uma furiosa e brutal batalha entre gangues Yakuza.

Elenco

Principais prêmios e indicações 
Oscar 1990 (EUA)
Indicado nas categorias de Melhor Som e Melhores Efeitos Sonoros.

Produção
 Teve orçamento estimado em US$ 30 milhões;
 O ator Jackie Chan recusou um papel no filme, pois não queria interpretar um bandido;
 O ator Yusaku Matsuda, que interpreta o vilão Saito, estava com câncer de bexiga quando foi convidado para participar do filme. Matsuda sabia que seu estado de saúde se agravaria caso ele atuasse em Chuva Negra, mas ainda assim aceitou o desafio dizendo que "dessa maneira eu vou viver pra sempre". Ele morreu no dia 9 de novembro de 1989, menos de sete semanas depois do lançamento do filme nos Estados Unidos. O diretor Ridley Scott dedicou o filme à sua memória;
 Quando a equipe começou a rodar uma cena numa locação no Japão, um homem que estava no local parou na frente da câmera e interrompeu as filmagens;
 O verdadeiro escritório da polícia de Osaka fica na porta ao lado do representado no filme, onde se lê "Escritório de Prevenção de Desastres Naturais";
 A primeira versão do filme tinha 2 horas e 40 minutos;
 As filmagens do filme começaram em Novembro de 1988 e terminaram em Março de 1989;
 Paul Verhoeven foi o primeiro diretor a se envolver com o projeto, mas se desligou do projeto antes do início das filmagens.

Ligações externas 
 
 
 

Filmes dirigidos por Ridley Scott
Filmes com trilha sonora de Hans Zimmer
Filmes dos Estados Unidos de 1989
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes policiais dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes em língua japonesa
Filmes sobre a Yakuza
Filmes sobre a máfia
Filmes sobre gângsteres
Filmes gravados em Nova Iorque
Filmes gravados em Los Angeles
Filmes da Paramount Pictures
Filmes gravados no Japão
Filmes gravados em Osaka